Strassgraben und Straßgraben sind Gewässernamen:

 Strassgraben (Nuthe), Entwässerungsgraben im Einzugsgebiet der Nuthe, Brandenburg

 Straßgraben (Niederastgraben), (am Oberlauf?) auch Irlbach-Ainbrach-Ableiter, linker Zufluss des Niederastgrabens (zur Donau) in Irlbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern 
 Straßgraben (Reidlerbach), linker Zufluss des Reidlerbachs (zum Nennersdorfer Bach, zur Url) bei Wolfsbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Straßgraben (Starnberger See), östlicher Zufluss des Starnberger Sees bei Pischetsried, Gemeinde Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Straßbach